Garretón ist der Familienname folgender Personen:

 Óscar Guillermo Garretón (* 1943), chilenischer Ökonom, Unternehmer und Politiker
 Pablo Garretón (* 1966), argentinischer Rugby-Union-Spieler